Le Brouet des sorcières est un roman de médiéval-fantastique écrit en 1995 par Terry Brooks. Il s'agit du cinquième roman de la série Le Royaume magique de Landover.

Résumé des trois premiers chapitres 
Printemps 1991 : Mistaya, la fille du roi Ben Holiday a deux ans. Mais, comme elle a des origines féeriques, sa croissance physique et intellectuelle est plus rapide que les autres enfants de Landover. Elle n'a que deux ans mais son corps est celui d'une petite fille de dix ans et son esprit celui d'une adolescente de quinze ! Peu de temps après son anniversaire, un mystérieux cavalier du nom de Rydall de Marnhull vient défier le roi de Landover : S'il ne lui cède pas son trône dans trois jours, il lancera ses troupes à l'assaut du royaume. Le soir venu, la reine Salica décide d'envoyer Mistaya à l'abri auprès de son propre père, Le maître des eaux. Le lendemain, la princesse part donc pour la région des lacs avec son escorte. Le soir venu alors que la troupe s'est arrêtée pour bivouaquer, Gaïéra, l'élémentaire de la terre, fait venir auprès d'elle la petite princesse. Elle lui dit qu'elle est en danger. Pour la protéger, elle lui prête Halt, son chiot boueux...

Personnages principaux 
 Ben Holiday, avocat et... roi de Landover.
 Salica, reine de Landover.
 Questor Thews, enchanteur royal.
 Abernathy, scribe royal.
 Le kobold Ciboule, messager royal.
 Nocturna, sorcière maléfique.
 Mistaya, princesse de Landover.

Éditions françaises 
 2003 : Le Brouet des sorcières, éditions J'ai lu, traduction de Frédérique Le Boucher (format poche).
 2009 : Le Brouet des sorcières, éditions Bragelonne, traduction de Frédérique Le Boucher (format livre).

Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1995